Gedi ou GEDI peut faire référence à :
 Ali Mohamed Gedi premier ministre de la Somalie de 2004 à 2007.
 Groupe L'Espresso un groupe de presse italien
 Gede (Kenya) un village du Kenya
 Global Ecosystem Dynamics Investigation un instrument de la NASA destiné à mesurer la biomasse des forêts.